L'impero del sole – romanzo autobiografico scritto da James Ballard (1984)
L'impero del sole (Empire of the Sun) – film diretto da Steven Spielberg (1987), basato sul romanzo omonimo di James Ballard
L'impero del sole – film diretto da Enrico Gras (1955)